Картама () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Гуадалорсе. Занимает площадь 105 км². Население — 22 173 человека (на 2010 год). Расстояние — 17 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Малаги